5 de Mayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 5 de Mayo, Arriaga, 
 5 de Mayo, San Simón Zahuatlán, 
 5 de Mayo, Palenque, 
 5 de Mayo, Tabasco, Cárdenas, 
 5 de Mayo, Huautla de Jiménez, 
 5 de Mayo, Siltepec, 
 5 de Mayo, Mapastepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar